Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Worcester (Worcester County) :
Comté de Worcester, situé dans l'État du Maryland ;
Comté de Worcester, situé dans l'État du Massachusetts.